Дискография группы «ДДТ» составлена не по авторской нумерации альбомов, где есть «номерные альбомы», в которые входят помимо студийных как избранные демозаписи, так и некоторые концертные релизы. Также релизы расположены в порядке их выпуска, а не по авторской хронологии, где какие-то релизы идут в порядке их записи, а какие-то в порядке выпуска.

Студийные альбомы

Демозаписи, магнитоальбомы

Концертные и видеоальбомы

ещё (показано не все)

Сборники

Синглы

Видеоклипы

Трибьюты 
В 2007 году увидел свет трибьют альбом инструментальных версий песен ДДТ, записанный проектом Revenko Band киевского музыканта Алексея Ревенко. Альбом собрал неоднозначные отзывы. Так, музыкальный обозреватель сайта KM.RU Денис Ступников отозвался в целом положительно, а Гуру Кен поставил альбому невысокую оценку, посетовав на то, что «никакой свежей музыкальной мысли проект не принес».

6 ноября 2020 года вышел трибьют-альбом «Территория ДДТ», приуроченный к 40-летнему юбилею группы, в котором поучаствовало более 50 музыкантов.

См. также 
 Дискография Юрия Шевчука

Примечания

Ссылки 
 ДДТ на сайте Discogs.com

ДДТ
ДДТ
ДДТ